

Geografia 
 Aie – frazione di Bergamasco in provincia di Alessandria (Italia)
 Aie – frazione di Cesena in provincia di Forlì-Cesena (Italia)
 Borgo Aie – frazione di Bruno in provincia di Asti (Italia)
 Le Aie – frazione di Varano de' Melegari in provincia di Parma (Italia)

Sigle
 Agenzia internazionale dell'energia
 Anemia infettiva equina
 Associazione italiana editori

Codici 
 AIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aiome (Papua Nuova Guinea)
 AIE – codice vettore ICAO di Air Inuit
 aie – codice ISO 639-3 della lingua amara